Benjamín Constant puede referirse a:

 Benjamin-Constant, pintor francés.
 Benjamin Constant de Rebecque, político y filósofo francés.
 Benjamin Constant Botelho de Magalhães, político brasileño.

Divisiones administrativas 
 Benjamin Constant do Sul, municipio de Brasil, en Río Grande del Sur.
 Benjamin Constant (Amazonas), municipio de Brasil, en Amazonas.